Георги Футеков е български свещеник,, баща на Райна Княгиня.

Биография 
Роден е около 1830 година. Родът му се преселва от село Паталеница в Панагюрище. От 50-те години е свещеник в Панагюрище. С приходите от черквата подпомага местното килийно училище. Занимава се и с мутафчийство. По време на Априлското въстание е посечен от турци в двора на къщата си, където с погребан. Женен е за Нона Налбантска, от която има 6 деца: Райна, Атанас, Мария, Васил, Пена и Захари.

Родословие

Източници 

Участници в Априлското въстание
Български духовници
Райна Княгиня
Хора от област Пазарджик
Починали в Панагюрище